Ре́же Шо́о (; , 1903—1980) — угорський ботанік.

Біографія 
Народився в місті Одорхею-Секуєск (Odorheiu Secuiesc, територія сучасної Румунії).

Реже Шоо — відомий систематик рослин, дослідник флори Центральної Європи. Р. Шоо є визнаним знавцем європейських орхідних; зокрема, займався детальним дослідженням роду Dactylorhiza (Пальчатокорінник).

Перший угорський ботанік, котрий створив власну філогенетичну систему, положення котрої викладалися в університетах багатьох європейський країн.

З 1947 року — член-кореспондент Академії наук Угорщини.

З 1951 року — дійсний член Академії наук Угорщини.

Двічі (1951 та 1954) лауреат угорської державної премії Кошута (Kossuth-dij).

Визнання 

Іменем ученого названо цілу низку ботанічних таксонів, у тому числі:
 Alchemilla sooi Palitz
 Arum × sooi Terpó
 Carex × sooi Jakucs
 Centaurea × sooi Nyar.
 Eulophia sooi Chun & Tang
 Leontodon × sooi' Csongor
 Potentilla × sooi Borhidi & Isepy
 Quercus × sooi Mátyás
 Ranunculus sooi Borsos
 Sorbus sooi (Mathe) Kárpáti
 Tithymalus × sooi (T.Simon) Soják

 Вибрані публікації 

 Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Debrecen, 1927);
 Monographie und lconographie der Orchideen Europas… (kunulauxtoro, Berlin, 1930—1940) (Nachdr. 1972);
 Floren und Vegetationskarte des historischen Ungarns (Debrecen, 1933);
 A Mátra hegység és környékének flórája (Debrecen, 1937);
 A Tiszántúl flórája (Debrecen, 1938);
 A Székelyföld flórájának előmunkálatai (Kolozsvár, 1940);
 A Székelyföld flórája (Kolozsvár, 1943);
 Magyar Flóraművek (I—III., VI—VII., Debrecen és Kolozsvár, 1937—1949);
 Kolozsvár és környékének flórája (Kolozsvár, 1941-44);
 Növényföldrajz (Bp., 1945, 1965):
 Az Erdélyi Mezőség flórája (Debrecen, 1949);
 Közép-Erdély erdei növényszövetkezetei és azok jellemző fajai (Sopron, 1948);
 A magyar növényvilág kézikönyve (I—II., Jávorka Sándorral, Bp., 1951);
 Fejlődéstörténeti növényrendszertan (Bp., 1953);
 A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve (I—VI., Bp., 1964-80);
 Magyar Flóra (Növényhatározó, II. köt. 4. kiad. Bp., 1968);
 Bibliographia synoecologica scientifica hungarica'', 1900—1972 (Bp., 1978).

Примітки

Посилання 
 Система Шоо

Угорські біологи
Угорські ботаніки
Члени Угорської академії наук
Уродженці Харгіти
Поховані на кладовищі Фаркашреті